św. Pius I (ok. 140 – ok. 155.) – papież, męczennik
 św. Pius V (1504-1572) – papież
 św. Pius X (1835-1914) – papież

Zobacz też:
 Błogosławiony Pius
 św. Wiktorian Pius